

Горна Стрегова — село в окрузі Вельки Кртіш Банськобистрицького краю.
 Долна Стрегова — село в окрузі Вельки Кртіш Банськобистрицького краю.